La Province de Cordillera peut faire référence à :

 La province de Cardillera, dans le département de Santa Cruz, en Bolivie.

 La province de Cordillera, dans la région métropolitaine de Santiago, au Chili.